Daniel Wilson, Dan Wilson o Danny Wilson possono riferirsi a:

Daniel Wilson 
 Daniel Wilson (1993-), calciatore guyanese

Dan Wilson 
 Dan Wilson (1961-), polistrumentista statunitense
 Dan Wilson (1985-), triatleta australiano

Danny Wilson 
 Danny Wilson (1960-), calciatore e allenatore di calcio nordirlandese
 Danny Wilson (1991-), calciatore scozzese
 Danny Wilson, gruppo musicale britannico originario della Scozia